Bathurst může znamenat:

 Bathurst (Nový Jižní Wales) — město ve státě Nový Jižní Wales v Austrálii
 Bathurst (okruh) — okruh, na kterém se v minulosti jezdila Velká cena Austrálie

Související rozcestník 
 Bathurstův ostrov

Externí odkazy